Sør-Trøndelag je okrug u središnjoj Norveškoj.

Zemljopis
Sør-Trøndelag graniči s okruzima Nord-Trøndelag, Oppland Møre og Romsdal i Hedmark, na istoku okruga je državna granica sa Švedskom. Središte okruga je grad Trondheim.

Stanovništvo
Sør-Trøndelag je peti po broju stanovnika okrug u Norveškoj, prema podacima iz 2008. godine u njemu živi 284.773 stanovnika, dok je gustoća naseljenosti 15 stan./km²

Općine 
Sør-Trøndelag je podjeljen na 25 općine:

Izvor

Vanjske poveznice
Službena stranica Sør-Trøndelag

Ostali projekti

Okruzi u Norveškoj